Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 2000 года — совместный мужской и женский чемпионат мира по конькобежному спорту, который прошёл с 5 по 6 февраля 2000 года в Национальном ледовом центре «Петтит», Милуоки, США.

Общие сведения

Итоговая таблица

Среди мужчин

Среди женщин

Ссылки 
 

Международные соревнования по конькобежному спорту в США
Февраль 2000 года
Международные спортивные соревнования в Милуоки
Чемпионаты мира в США
Чемпионаты мира по конькобежному спорту по классическому многоборью